STN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 368 амінокислот, а молекулярна маса — 42 119.

Білок має сайт для зв'язування з ДНК. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки